Bruges, ville de Belgique
 Bruges, commune française de la Gironde
 Bruges, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bruges-Capbis-Mifaget

Articles connexes 
 Discours de Bruges, discours prononcé par le Premier ministre britannique Margaret Thatcher le  ;
Bruges-la-Morte, un roman du poète symboliste belge d'expression francophone Georges Rodenbach publié en 1892. 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France